Чубаровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Чубаровское сельское поселение — входит в Колышлейский район Пензенской области
 Чубаровское сельское поселение — входило в Сасовский район Рязанской области